U65 ou U-65 peut faire référence à :
 Grand dodécahémicosaèdre (U65), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Wellington (U65) est un sloop-of-war de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres